Абориге́ни (; від ab origine — «від початку») — автохтони — корінні мешканці певної місцевості або країни, тубільці, які живуть у ній здавна, на відміну від прибулих поселенців. Загальна назва будь-якої тубільної місцевої популяції, етносу чи нації, яка володіла конкретною територією раніше за прийшлі панівні популяції, етноси чи нації, і має соціальну систему відмінну від аналогічних систем сусідніх чи прийшлих-панівних популяцій, етносів і націй. Корінне, споконвічне населення певної території. Синоніми слова «аборигени» — «автохтони», «тубільці», «туземці», «корінний народ»

Слово «аборигени» використовується на означення корінних жителів тієї чи іншої країни. Однак, найчастіше, його застосовують до найдавніших мешканців Австралії та деяких островів Океанії.

Вживання 
Термін «аборигени» має наступну дефініційну парадигму:
 Стародавні мешканці Середньої Італії — згідно з римськими легендами, окремий народ, який жив на Апеннінах. Витіснені сабінянами, аборигени оселилися у гирлі Тибру. Їх стали називати латинянами.
 Аборигени Тайваню — корінні мешканці Тайваню;
 Австралійські аборигени — корінні мешканці Австралії;
 Аборигени Тасманії — корінні мешканці острова Тасманія, винищені в 1876 році;
 Канадійські індіанці — корінні мешканці Канади
 Аборигени островів Торресової протоки

Примітки

Джерела 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 Політичний словник. Головна редакція УРЕ. Київ. 1976. ст. 7.
 Енциклопедія «Махаон». Київ 2008.

Посилання 
 Туземне (аборигенне, автохтонне, корінне, перше) населення // Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. — К. : Фенікс, 2012. — С. 308. — 396 с.

Етнологія